Лас Саибас има више значења:

 Лас Саибас (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Саибас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику